Teodora Aleksiejewna Romanowa, ros. Феодора Алексеевна Романова, właśc. Dorrit von Reventlow, ros. Доррит Ревентлов (ur. 22 kwietnia 1942 w Recife) – duńska tłumaczka, działaczka społeczna; arystokratka (hrabianka); 2014–2016 tytularna księżna korony Rosji jako żona Dymitra Romanowicza Romanowa; członkini rosyjskiej rodziny carskiej na uchodźctwie.

Życiorys 
Wywodzi się ze starego holsztyńskiego rodu hrabiowskiego Revantlowów. Jest drugim dzieckiem i jedyną córką Erika (1903–1944) i Niny Benty z d. Rasmussen (1912–1996); miała starszego brata Jørgena (1941–1949). W 1946 rodzina powróciła do Danii. Uczęszczała do prywatnych szkół w Danii i Szwajcarii, dużo uwagi poświęcając na naukę języków obcych (angielski, portugalski, francuski, włoski i hiszpański, później także rosyjski). W 1976 podjęła pracę tłumaczki w Lizbonie. W 1985 ponownie zamieszkała w Danii, podejmując pracę w biurze podróży w Kopenhadze. Podjęła też działalność na rzecz repatriacji Duńczyków, zamieszkujących Brazylię oraz popularyzacji duńskiej kultury w tym kraju. W 1993 rozpoczęła samodzielną działalność tłumaczki. Zaangażowała się również w działalność mecenatu kultury w Rosji.

Dwukrotnie wychodziła za mąż: w 1961 za Telmo José Coelho de Braganza (1925–1985), z którym ma córkę Marię. W 1991 poznała Dymitra Romanowicza Romanowa (1926–2016), za którego wyszła za mąż 28 lipca 1993 w Kostromie, przyjmując jednocześnie prawosławie wraz z imionami Teodora Aleksiejewna. Małżeństwo pozostało bezdzietne.

Odznaczenia 

 Wieki Oficer Orderu Zasługi (26 sierpnia 1992)
 Wielki Krzyż Orderu Daniły I (4 czerwca 2005)
 Komandor Orderu Krzyża Południa (5 września 2007)
 Wielka Mistrzyni Orderu św. Anny (15 września 2014)
 Wielka Mistrzyni Orderu św. Olgi (15 września 2014)

Bibliografia 

 Massie, Robert K.: The Romanovs: The Final Chapter. London: Johnatan Cape, 1996. .

Duńscy tłumacze
Duńscy działacze społeczni
Mecenasi sztuki
Ród Reventlow
Odznaczeni Orderem Krzyża Południa
Odznaczeni Orderem Zasługi (Portugalia)
Odznaczeni Orderem Daniły I
Odznaczeni Orderem Świętej Anny
Ludzie związani z Kopenhagą
Ludzie związani z Kostromą
Ludzie związani z Lizboną
Ludzie związani z Recife
Urodzeni w 1942